Passo dello Spluga – uno dei più importanti valichi dell'arco alpino, conosciuto fin dall'antichità per il suo agevole transito
Valle Spluga – nota anche come Valle San Giacomo
Val di Spluga – collaterale alla Val Masino
Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga
Spluga della Preta – abisso carsico in Trentino
Montespluga – frazione di Madesimo
Monti dello Spluga – gruppo montuoso nei Grigioni
Monte Spluga – monte in Valtellina

Pagine correlate 
 Splügen (disambigua) – pagina di disambiguazione